Флаг Па́нинского муниципального района Воронежской области Российской Федерации.

Описание 
«Флаг Панинского муниципального района представляет собой прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее смещённые к древку фигуры герба района: жёлтый сноп, продетый в графскую корону и под ним чёрный, бьющий хвостом кит».

Обоснование символики 
Флаг района разработан на основе герба, который языком символов и аллегорий отражает исторические, природные и экономические особенности Панинского района.

Панинский район расположен в северо-восточной части Воронежской области. Административный центр — рабочий посёлок Панино — получил название по владелице этих земель графине Паниной, что отражено на флаге графской короной и китом — основным элементом родового герба Паниных. С Панинским районом связаны имена графини Паниной Софьи Владимировны — крупной благотворительницы и товарища (помощника) министра социального призрения во Временном правительстве, и Панина Виктора Никитовича — министра юстиции в 1841—1861 годах, автора идеи государственного межевания.

Символика кита на флаге многозначна.

Кит — символ мощи, значительности, важного, первоосновы, символ колоссального в природе. Район знаменит образцовым чернозёмом. В 1890 году на территории Панинского района в качестве эталона российского чернозёма был отобран почвенный монолит размером 7×2×1 метр, который долгое время находился во французском городе Севр в Международном бюро мер и весов. Остатки этого монолита, за свои размеры получившего название «Монстр», находятся в одном из парижских музеев. Чёрный геральдический кит, аллегорически показывающий в гербе этот огромный монолит чернозёма, символизирует знаменитые панинские чернозёмы, являющиеся основой устойчивого развития сельского хозяйства района.

Основа экономики района — сельское хозяйство, что отражено на флаге снопом. Здесь не только выращивают различные виды зерновых и технических культур, но и развиты предприятия переработки. Сноп — традиционный символ плодородия, дружбы, общности интересов.

 Жёлтый цвет (золото) — это цвет солнца, скрытых сокровищ и богатства, эликсира жизни, символизирует богатство, величие, уважение, великолепие.
 Чёрный цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность и вечность бытия.
 Красный цвет — символ мужества, силы, труда и красоты.

Примечания